Влади́мир Макси́мович Фри́че (, Москва — 4 сентября 1929, там же) — российский и советский литературовед-марксист и педагог, академик АН СССР (1929).

Биография 
Владимир Фриче родился в немецкой семье, отец — бухгалтер. С пятнадцати лет, после отъезда родителей в Германию, содержал себя уроками. После окончания в 1889 году с медалью немецкой гимназии поступил на историко-филологический факультет Московского университета, где занимался сначала классической филологией, затем — западной литературой; был инициатором создания, а затем членом Кружка любителей западноевропейской литературы. По окончании университета в 1894 году Фриче был оставлен на кафедре всеобщей литературы. В период 1905—1907 годов входил в состав литературно-лекторской группы МК РСДРП.

В 1911 году стал автором единственного разрешённого В. Бласко Ибаньесом перевода с испанского его романа «Cañas y barro» (Тростник и ил; Детоубийцы).

В 1914 году стал первым главным редактором созданного им журнала «Журналист».

7 декабря 1917 года назначен комиссаром по охране удельных и дворцовых имуществ в Москве. В марте 1918 года — комиссар по иностранным делам Совета Народных Комиссаров Мосгубсовета.

В конце 1910-х годов выступал с жёсткой критикой новейших течений в российской литературе и искусстве, считая творчество, например, Василия Кандинского и Ольги Розановой следствием душевного нездоровья авторов.

Профессор этнолого-лингвистического отделения (1921), председатель отделения языка и литературы (1923), профессор кафедры романо-германской филологии (1921—1925) факультета общественных наук. Профессор кафедры исторического материализма этнологического факультета (1925—1929). Действительный член НИИ языковедения и истории литературы при факультете общественных наук (1922—1925).

Директор Института языка и литературы АН (1922). Член Комиссии НКП РСФСР («Комиссия Ротштейна») по коренному пересмотру преподавания общественных наук в высших школах республики (1920).

Заведующий литературным отделением Института красной профессуры, зав. секцией литературы в Комакадемии. Ответственный редактор журнала «Литература и марксизм» (1928—1929).

Область научных интересов: литературоведение, искусствоведение.

Читал лекции по истории западных литератур.

Фриче был ответственным (то есть главным) редактором первых двух томов Литературной энциклопедии и автором нескольких статей (подписаны В. Фриче). Он умер в период подготовки 3-го тома (в котором был опубликован некролог), однако вплоть до 9-го тома его фамилия значилась в списке редколлегии. Похоронен на Введенском кладбище (1 уч.).

Выборы в АН СССР 
В 1928 году партийное руководство СССР решило установить полный контроль над АН СССР, находившейся в Ленинграде, для чего был сформирован список членов ВКП(б), которых «Москва желает видеть избранными» в Академию. Несмотря на колоссальное давление на академиков (см. Академическое дело), трое из этого списка по результатам голосования на Общем собрании АН СССР 12 января 1929 года не набрали необходимых 2/3 голосов — А. М. Деборин, Н. М. Лукин и В. М. Фриче (Фриче получил 16 голосов «за» при 14 «против»).

Учитывая реальную угрозу расформирования АН СССР, руководство Академии было вынуждено принять решение о перебаллотировке с участием вновь избранных академиков. В результате 13 февраля все трое были избраны академиками.

Основные труды 
 «Картины земного рая» (1919)
 «Мировой великий праздник» (1919)
 «Новейшая европейская литература. 1900—1914» (1919)
 «Очерки истории мирового рабочего движения» (1920)
 «Очерки по истории рабочего движения на Западе. Рабочее движение на Западе от его возникновения до распадения I Интернационала» (1921)
 «Парижская Коммуна. 18 марта — 27 мая 1871 г.» (1921)
 «Корифеи мировой литературы и Советская Россия» (1922)
 «Очерки социальной истории искусства» (1923)
 «Вильям Шекспир» (1926)
 «Заметки о современной литературе» (1928)
 учебные пособия:
 «Очерк развития западно-европейской литературы» (1922)
 «Западно-европейская литература ХХ в. в её главнейших проявлениях» (1926)
 «Социология искусства» (1926); «А. И. Герцен. 1812—1870. Ко дню 50-летия со дня его смерти» (1920)

Сочинения 
 Фриче В. Поэзия кошмаров и ужаса. Несколько глав из истории литературы и искусства на Западе. С картинами художников: Босха, Брегеля и др. — , «Сфинкс», 1912. — 347 с.
 Фриче В. Пролетарская поэзия. — , «Денница», 1919. — 112 с.
 Фриче В. Анри Барбюс (статья). Творчество. Журнал литературы, искусства, науки и жизни. № 11-12, 1920 г., стр 23  
 Фриче В. Социология искусства. — М — Л, ОГИЗ, 1929. — 204 с.
Фриче В. Проблемы искусствоведения, сборник статей по вопросам социологии искусства и литературы. М.-Л.: ГИЗ, 1930 - 181 стр. [Содержание: Г.В. Плеханов и "научная эстетика". Вильгельм Гаузенштейн как социолог искусства. Арифметическая социология искусства. Фрейдизм и искусство. Проблемы социологии пространственных искусств. Проблема диалектического развития искусства. Проблема социологии  литературных стилей. Проблема русского романтизма. Импрессионизм как стиль культуры. К вопросу о характере образа в стиле индустриального капитализма. Трансформация литературных жанров. Стиль индустриально-технической общественной формации]

Примечания

Литература 
 Марксистское искусствознание и В. М. Фриче. М., 1930;
 Сакулин П. Н. Академик В. М. Фриче. Некролог. Л., 1930;
 Храпченко М. Б. «Вопросы истории русской литературы» В. М. Фриче [Рец.] // «Литератуpa и искусство», 1931, № 4;

Ссылки 
 
 Некролог в Литературной энциклопедии
 
 Автобиография
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Литературоведы России
Литературоведы СССР
Историки литературы СССР
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Эстетики
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Марксисты
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели этнологического факультета МГУ
Преподаватели Института красной профессуры
Члены КПСС
Похороненные на Введенском кладбище
Действительные члены Коммунистической академии